El Comercio è il nome di vari quotidiani di lingua spagnola.

El Comercio, quotidiano peruviano fondato nel 1839.
El Comercio, quotidiano locale di Gijón (Spagna), fondato nel 1878.
El Comercio, quotidiano cileno fondato il 1º gennaio 1879 e chiuso dopo 111 numeri.
El Comercio, quotidiano cileno fondato il 27 novembre 1906 e chiuso dopo 12 numeri.
El Comercio, quotidiano ecuadoriano fondato nel 1906.
El Comercio, quotidiano cileno fondato il 5 agosto 1911 e chiuso dopo 288 numeri.